Where I'm Coming From – trzynasty w karierze album Steviego Wondera wydany 12 kwietnia 1971 roku. Album osiągnął 62. pozycję na amerykańskiej liście przebojów tygodnika Billboard.

Lista utworów

Strona 1

Strona 2

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Albumy Steviego Wondera